Сант-Эстеве-де-Палаутордера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 10,71 км². Население — 2500 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Покровителем города считается Сант Эстеве.

Население

Примечания

Ссылки 
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны